Miejscowości w USA:
 Rossie – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Rossie – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Rossie (ang. Rossie Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence